Alinga é um termo sânscrito que significa nulidade ou não-simbolico, no yoga clássico é o mais alto nível de hierarquia da prakriti(natureza). o estado indiferenciável de existência.

A tattva Vaisharadt (1.45) define este estado como o equilíbrio entre os três gunas da natureza. Sendo que no yoga pré-clássico o termo é usado como sinônimo de purusha.

Ver também 
 Cosmos
 Tattva
 Linga

Literatura da Índia
Hinduísmo
Mitologia hindu
Palavras, frases e expressões em sânscrito